

Geografia 
 Vallelunga Pratameno, comune italiano in Sicilia
 Vallelunga, frazione del comune italiano di Curon Venosta
 Vallelunga, frazione del comune italiano di Gallo Matese
 Vallelunga, frazione del comune italiano di Rignano Flaminio
 Vallelunga, frazione del comune italiano di Campagnano di Roma

Infrastrutture 
 Autodromo di Vallelunga, circuito motoristico italiano di Campagnano di Roma che prende il nome dall'omonima frazione in cui sorge

Altro 
 'Ndrina Vallelunga, cosca criminale italiana della Calabria
 Vallelunga, nave da trasporto munizioni e posamine della Regia Marina.